Фёдор Карлович Фрейтаг () — доктор филологии, ординарный профессор римской словесности и древностей в Санкт-Петербургском университете.

Саксонский подданный, родился 2 февраля 1800 г., умер 5 марта 1859 г. в Фрайбурге. Университетское образование получил в Дерпте, где с 1817 по 1820 год изучал филологию; по окончании курса был назначен преподавателем древних языков в Дерптской гимназии. В феврале 1833 года он был определён профессором греческой и латинской словесности в Ришельевском лицее и в 1835 году утверждён цензором Одесского цензурного комитета, но уже в следующем году переведён ординарным профессором в Санкт-Петербургский университет, где и читал лекции до 1852 года, состоя в то же время помощником библиотекаря Императорского Эрмитажа.

Фрейтаг был выдающимся филологом своего времени с обширной учёностью, о чём свидетельствуют два его издания: 1) «Virorum doctorum epistolae selectae ad Bilib. Pirchhemium, Isach. Camerarium, Car. Clusium et Julium episc. Herbip. datae. Ex autographis nunc primum edidit Th. Fr. Freytagius», Lipsiae, 1831; 2) «Homeri Iliadis primi duo libri. Recogn. et delectis veterum grammaticorum scholiis suisque commentariis instructos edidit F.», Petropoli, 1837. Кроме этих капитальных трудов, от Фрейтага сохранились ещё две актовые речи, из которых первая — «De laudibus Graecarum litterarum» — была им произнесена в 1834 г. в Ришельевском лицее, а вторая — «De litterarum studiis bene prudenterque instituendis» — в 1839 году в Санкт-Петербургском университете.

Примечания

Литература 
 В. В. Григорьев: «Имп. С.-Петерб. универс. в течение первых 50 лет его существования», СПб., 1870. 
 «Album academicum der Kaiserl. Universit. Dorpat», 1889. 
 Михневич: «Историч. обзор 40-летия Ришельевского лиц. с 1817—1857 г.», Одесса, 1858.

Персоналии:Государственный Эрмитаж
Филологи-классики